

Новий Посьолок — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область

Новий Посьолок — село, Синельниківський район, Дніпропетровська область